33-й чемпіонат Європи з водних видів спорту () проходить з 9 по 22 травня 2016 року в столиці Великої Британії — Лондоні на базі Центру водних видів спорту.

До програми чемпіонату увійшли змагання з плавання, стрибків у воду та синхронного плавання.

Організація проведення

Календар

Стрибки у воду

Медалісти та призери

Чоловіки

Жінки

Змішані дисципліни

Медальний залік у стрибках у воду

Синхронне плавання

Медалісти та призери

Медальний залік у синхронному плаванні

Плавання

Медалісти та призери

Медальний залік у плаванні

Загальний медальний залік 
Остаточний стан:

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт чемпіонату 

Чемпіонати Європи з водних видів спорту
Спортивні події 2016
Травень 2016